Мугай — многозначное слово:

 Мугай — река в Алапаевском районе Свердловской области.
 Мугай — село в Алапаевском районе Свердловской области.
 Мугай Нёдай — японская монахиня школы Риндзай-дзэн, ставшая первой женщиной, которая получила признание как дзэнский мастер.

См. также 
 Мугайское — посёлок в Алапаевском районе Свердловской области.